Tromlitz kan syfta på:

 Johann George Tromlitz (1725–1805), tysk flöjtist och komponist
 A. von Tromlitz, pseudonym för Karl August Friedrich von Witzleben (1773–1839)

Tyska efternamn